Macedon ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Macedon (Town, New York)
 Macedon (Village, New York)
 Macedon (Ohio)
 Macedon (South Carolina)
 Macedon Center (New York)

in Australien:
 Macedon (Victoria)